Dagnino ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Dagnino (1876–1944), italienischer Musikwissenschaftler, Komponist und Schachspieler
 José María Dagnino Pastore (* 1933), argentinischer Ökonom und Politiker